Вертиго () — головокружение, с французского — колер, дурь, прихоть, причуды.

Искусство и развлечения

Книги 
 Вертиго () — персонаж комиксов издаваемых Marvel.
  — вымышленный персонаж во вселенной DC Comics.

Фильмы 
 «Головокружение» () — фильм Альфреда Хичкока.

Издательства 
 Vertigo — импринт американского издательства комиксов DC Comics.

Телевидение 
 Vertigo — эпизод сериала «Стрела».

Музыка 
 Invertigo (2000-03) — австралийская хард-рок-группа, изначально называвшаяся Vertigo (1996-99)

Альбомы 
 Vertigo — дебютный альбом австралийской группы Boxcar.
 Vertigo — альбом джазового саксофониста Криса Поттера.
 Vertigo — дебютный студийный альбом ирландского музыканта Eden.
 Vertigo — второй студийный альбом Groove Armada.
 Vertigo — альбом американского саксофониста Джеки МакЛина.
 Vertigo — дебютный сольный альбом гитариста Джона 5.
 Vertigo — альбом австралийского музыкального трио The Necks.
 Vertigo — мини-альбом Lil Peep в сотрудничестве с продюсером John Mello.
 Vertigo — альбом трибьют-группы Zakk Sabbath.

Песни 
 «Vertigo» — песня группы Deafheaven
 «Vertigo» — песня группы Hundredth
 «Vertigo» — песня группы Meinhard
 «Vertigo» — песня Оливии Льюис.
 «Vertigo» — песня Джей-Джей Йохансона с альбома «Rorschach Test» (2021)
 «Vertigo» — песня группы 10 Years.
 «Vertigo» — песня группы U2.
 «Vertigo» — песня группы War From A Harlots Mouth.
 Vertigo Tour — мировой концертный тур ирландской рок-группы U2.
 Vertigo 2005: Live from Chicago — фильм-концерт ирландской рок-группы U2.

 «Vertigo» — сингл канадской рок-группы Sumo Cyco с альбома Initiation.
 «Vertigo» — сингл рэпера BONES
 «Vertigo» — песня группы DRIPPIN

Организации 
 Vertigo Entertainment — американская кинокомпания, основанная Роем Ли.
 Vertigo Films — британская кинокомпания.
 Vertigo Records — британский лейбл звукозаписи.

Прочие 
 de_vertigo —  карта со сценарием закладки бомбы в серии игр Counter-Strike.
 Vertigo — род улиток.
 Вертиго — один из стилей танцевального движения электро дэнс.

См. также 
 O Vertigo! — альбом Кейт Миллер-Хайдке.